Das Land Laos ist in Provinzen (laotisch ແຂວງ ausgesprochen Kwäng), Distrikte (laotisch ເມືອງ ausgesprochen Müang) und Dörfer (laotisch ບ້ານ ausgesprochen Ban) eingeteilt. Das Land besitzt 17 Provinzen und einen Hauptstadtbezirk (laotisch ນະຄອນຫລວງ ausgesprochen Nakhon Luang). Jede dieser Provinzen verfügt über einen Schlüssel, der Distrikt wird mit einem zweiten Schlüssel nach einem Minus Zeichen angegeben. Da die Transkription der Laotischen Sprache nicht einheitlich geregelt ist, können die Namen zu verschiedenen Quellen abweichen. Da Thai und Laotisch verwandte Sprachen sind und Thai einen großen Einfluss auf Laotisch hat, wird auch der Thainame angegeben. In Klammern wird angegeben, wie man den Namen höchstwahrscheinlich in Deutsch schreiben würde. Die Transkriptionen der Namen stammen von der französischen Kolonialverwaltung und sind für Deutschsprachler wenig hilfreich. Die Provinz Saysomboun ist eine Besonderheit. Sie wurde erst 2013 aus Teilen der Provinzen Provinz Vientiane und der Provinz Xieng Khouang gebildet. Die Körperschaft gab es aber schon einmal von 1994 bis 2006 als Sonderzone (ເຂດພິເສດ gesprochen Khet Phiset). Dies geschah aus militärischen Gesichtspunkten. Der Zugriff zu der Region sollte beschränkt werden, aufgrund der Unruhen, welche unter der Hmong Minderheit ausgebrochen waren. Die Khet Phiset war militärisches Sperrgebiet und konnte nur mit einer Sondergenehmigung betreten werden.

Weblinks

Quellen 
 https://www.researchgate.net/figure/Provinces-and-districts-in-the-Lao-PDR_fig1_234092007
 http://www.citypopulation.de/en/laos/admin/

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!
Liste (Verwaltungseinheiten)